Viaur est un nom propre français qui peut faire référence à :

Hydronyme 
 Le Viaur, rivière française qui coule dans les départements de l'Aveyron, du Tarn et du Tarn-et-Garonne.

Toponyme 

 Sainte-Juliette-sur-Viaur, commune française du département de l'Aveyron, en région Occitanie ;
 Saint-Just-sur-Viaur, commune française, située dans le département de l'Aveyron en région Occitanie.

Pseudonyme 

 François Viaur (1930-2002), acteur français.

Divers 
 Viaduc du Viaur, ouvrage d'art ferroviaire français de la ligne de Castelnaudary à Rodez, situé sur les communes de Tauriac-de-Naucelle en Aveyron et Tanus dans le Tarn, achevé en 1902.
 Viaduc routier du Viaur, pont français situé entre Tauriac-de-Naucelle et Tanus, achevé en 2000.

Patronyme français